Нагорнов — фамилия; имеет женскую форму Нагорнова.
 Нагорнов, Владимир Порфирьевич (род. 1956) — российский скульптор и художник, Заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников СССР и России.
 Нагорнов, Олег Викторович (род. 1956) — российский физик и математик, первый проректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» с 2010 года.
 Нагорнов, Сергей Дмитриевич (1935—2009) — шахтостроитель Кузбасса, Герой Социалистического Труда. См. также 
 Нагорново — название населённых пунктов в России.